Eerste klasse (1950/1951) była 48. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii